Колодистенська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район
 Колодистенська сільська рада — Черкаська область, Уманський район